Mužská dvouhra Córdoba Open 2020 probíhala v první polovině února 2020. Do singlové soutěže córdobského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet hráčů. Obhájcem titulu byl argentinský tenista Juan Ignacio Londero, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Srb Laslo Djere.

Vítězem se stal třetí nasazený Chila Cristian Garín, jenž ve finále zdolal argentinskou turnajovou jedničku Diega Schwartzmana po třísetovém průběhu 2–6, 6–4 a 6–0. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Córdoba Open
Tenis v Argentině v roce 2020
ATP Tour 2020